Antíoco II puede referirse a:

 Antíoco II Theos, rey seléucida entre 261 y 246 a. C.
 Antíoco II de Comagene, rey de Comagene (20 a. C.)